Het seizoen 2012/13 van de Women's BeNe League bestaat uit 14 speelronden voor de winterstop en 14 speelronden na de winterstop. De competitie begint op 24 augustus 2012 en eindigt op 25 mei 2013.

BeNe League Orange en Red

Speelronde 1 
BeNe League Orange

BeNe League Red

Speelronde 2 
BeNe League Orange

BeNe League Red

Speelronde 3 
BeNe League Orange

BeNe League Red

Speelronde 4 
BeNe League Orange

BeNe League Red

Speelronde 5 
BeNe League Orange

BeNe League Red

BeNe League Orange

Speelronde 6 
BeNe League Orange

BeNe League Red

BeNe League Orange

Speelronde 7 
BeNe League Orange

BeNe League Red

Speelronde 8 
BeNe League Red

BeNe League Orange

Speelronde 9 
BeNe League Red

BeNe League Orange

Speelronde 10 
BeNe League Red

BeNe League Orange

Speelronde 11 
BeNe League Red

BeNe League Orange

Speelronde 12 
BeNe League Orange

BeNe League Red

Speelronde 13 
BeNe League Orange

BeNe League Red

Speelronde 14 
BeNe League Orange

BeNe League Red

BeNe League A en B

Speelronde 1 
25 en 26 januari 2013

Speelronde 2 
1 en 2 februari 2013

Speelronde 3 
22 en 23 februari 2013

Speelronde 4 
1 en 2 maart 2013

Speelronde 5 
15 en 16 maart 2013

Speelronde 6 
22 en 23 maart 2013

Speelronde 7 
29 en 30 maart 2013

Speelronde 8 
12 en 13 april 2013

Speelronde 9 
19 en 20 april 2013

Speelronde 10 
26 en 27 april 2013

Speelronde 11 
3 en 4 mei 2013

Speelronde 12 
10 en 11 mei 2013

Speelronde 13 
18 mei 2013

Speelronde 14 
25 mei 2013

Nederlands competitievoetbal 2012/13
Women's BeNe League